Furacão Bud (2006)
James "Bud" Walton
Air Bud
Jogo BUD
Desambiguação